Santuari de Sant Antoni de Pàdua d'Albinyana, al Baix Penedès
 Santuari de Sant Antoni de Pàdua d'Alforja, al Baix Camp
 Santuari de Sant Antoni de Pàdua de Montbrió del Camp, al Baix Camp